69 – rok
 69 p.n.e.
 69 (liczba)